Thundorf ist der Ortsname von

 in der Schweiz
 Thundorf TG, Gemeinde im Kanton Thurgau

 in Bayern, Deutschland
 Thundorf in Unterfranken, Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Thundorf (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Thundorf (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Thundorf (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern